La Liste  est un classement établi par un algorithme qui distingue les 1000 meilleurs restaurants du monde .  Créée en 2015 par Philippe Faure, Ambassadeur de France et Président d’honneur d’Atout France, cette liste constitue une synthèse des critiques parus dans de la presse, les guides et les sites de feedback client et répertorie aujourd'hui plus de 25 000 restaurants dans 200 pays sur la base de 880 publications.

En 2016, la première édition a placé le restaurant de l’Hôtel de Ville en Suisse du chef franco-suisse Benoît Violier en tête de ce classement. Depuis 2017, le restaurant parisien, Guy Savoy du chef éponyme, occupe la première place de ce classement international.

Dans l’édition 2020, Guy Savoy partage cette première place avec Eric Ripert, chef du restaurant new-yorkais Le Bernardin, ainsi qu’avec deux établissements japonais de Tokyo, Ryugin et Sugalabo.

Parmi les nombreux partenariats de La Liste, un accord avec l’entreprise coréenne Hyundai permet aux restaurants de La Liste d’être affichés sur le navigateur des véhicules de la marque. 

L’application La liste, disponible pour Android (Google play) et pour IOS (AppStore), fournit une géolocalisation, ainsi qu’un descriptif des restaurants par tags.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du classement

Association ou organisme lié à la gastronomie en France
Distinction culinaire